Orániai Vilmos néven említhetőek a következők:
 I. Vilmos, Oránia hercege (1533–1584), a „hallgatag herceg”, Németalföld helytartója, a „holland haza atyja”;
 II. Vilmos, Oránia hercege (1626–1650);
 III. Vilmos, Oránia hercege (1650–1702), 1689-től III. Vilmos néven angol király, II. Vilmos néven skót király.